Аколу́ф () — многозначный термин греческого происхождения, означающий «служитель».

 Аколуф — в Византийской империи военачальник, имевший в своём ведении императорских телохранителей/.
 Аколуф — прислужник при епископе.